Il videogioco ritmico (rhythm game in inglese) è un genere di videogioco d'azione a sfondo musicale che sfida il senso di ritmo del giocatore.

Descrizione 
I giochi del genere si concentrano tipicamente sulla danza o sulla performance simulata di strumenti musicali, e richiedono la pressione di pulsanti, da parte del giocatore, nella sequenza dettata sullo schermo. Molti giochi ritmici hanno una modalità multi giocatore in cui si ha l'obbiettivo di raggiungere il punteggio più alto, oppure di cooperare simulando un gruppo musicale. Sebbene i convenzionali gamepad vengano usati come dispositivi d'input, i giochi ritmici spesso fanno uso di controller che emulano strumenti musicali. Alcuni giochi basati sulla danza richiedono che il giocatore danzi fisicamente su un tappetino, dotato di cuscinetti con la funzione di dispositivi d'input.

Il titolo del 1996 PaRappa the Rapper, dichiarato il primo videogioco ritmico influente, tramite il proprio semplice modello ispirò i nuclei dei successivi giochi del genere.
Nel 1997 il titolo Beatmania di Konami innescò un emergente mercato di videogiochi ritmici in Giappone. La divisione musicale dell'azienda Konami, Bemani, rilasciò una serie di videogiochi musicali nel corso di diversi anni. Di questi, il più celebre fu il gioco di danza su tappetino del 1998 Dance Dance Revolution, che fu l'unico titolo di Bemani a ottenere successo su larga scala all'infuori del Giappone. Il titolo fu inoltre vittima di molte imitazioni da parte di altri sviluppatori videoludici.

Altri videogiochi nipponici, in particolare Guitar Freaks, portarono allo sviluppo di Guitar Hero e alla creazione della serie Rock Band, che facevano uso di controller con la forma di strumenti musicali. Spronate dall'inclusione di musica rock popolare, le due serie rivitalizzarono il genere ritmico nel mercato occidentale, espandendo significativamente il mercato delle console di videogiochi e la sua demografia. Inoltre, i videogiochi ritmici fornirono una nuova fonte di guadagni per gli artisti la cui musica appariva nelle colonne sonore. Il release successivo di Rock Band 3 e dell'ancora più posteriore Rocksmith consentirono ai giocatori di suonare le canzoni usando una vera chitarra elettrica. Entro il 2008, i videogiochi ritmici erano considerati uno dei più popolari generi videoludici, dopo gli altri giochi d'azione. Tuttavia, verso il 2009, la grande recessione e la saturazione del mercato da spin-off dei titoli principali portò a una forte caduta delle entrate per gli sviluppatori di videogiochi musicali.

Queste battute d'arresto non fermarono tuttavia il mercato dei videogiochi ritmici dal continuare a espandersi, introducendo nuovi giochi di danza come Just Dance di Ubisoft e Dance Central di Harmonix che incorporarono l'uso di motion controllers e di comandi tramite camera come il kinect. Gli esistenti videogiochi ritmici continuano a prosperare con nuovi modelli di business, come il ricorso a contenuto scaricabile per provvedere canzoni ai giocatori. L'introduzione di una nuova generazione di hardware delle console ha anche spronato il ritorno di Guitar Hero di Activision e Rock Band di Harmonix alla fine del 2015.

Definizione e game design 

Il videogioco ritmico (rhythm game in inglese) è un genere di videogioco d'azione a sfondo musicale che sfida il senso di ritmo del giocatore. Il genere include videogiochi di danza come Dance Dance Revolution e videogiochi basati sulla musica come Donkey Konga e Guitar Hero. I videogiochi del genere sfidano il giocatore a premere dei pulsanti in momenti precisi; lo schermo mostra quali tasti vanno premuti, e il gioco premia il giocatore con punti sia per l'accuratezza che per la sincronizzazione con il ritmo. Il genere include anche giochi che misurano il ritmo e il tono, al fine di verificare l'abilità canora del giocatore, e videogiochi che sfidano il giocatore a controllare il loro volume misurando quanto forte essi premono ogni pulsante. Nonostante le canzoni possano essere di lettura a prima vista, i giocatori solitamente si allenano per padroneggiare canzoni e impostazioni più difficili. Alcuni videogiochi ritmici offrono una sfida simile a quella di Simon says, in cui i giocatori devono guardare, ricordarsi e ripetere complesse sequenze di pressione di tasti. Alcuni videogiochi ritmici prendono la forma di un minigioco che unisce il ritmo con altri generi; altri possono essere interamente composti da raccolte di minigiochi. In altri videogiochi ritmici, lo schermo mostra un avatar che suona a seconda degli input del giocatore. Tuttavia, queste risposte grafiche si trovano solitamente in background, e l'avatar è più importante per gli spettatori che per il giocatore. Nelle modalità di giocatore singolo, l'avatar compete contro avversari controllati da un computer, mentre nel multigiocatore gli avatar dei giocatori si sfidano testa a testa. La popolarità dei videogiochi ritmici ha creato un mercato di specifici dispositivi d'input. Questi includono controller che emulano strumenti musicali, come chitarre, tamburi o maracas. Un tappetino di danza, usato nei videogiochi di danza, richiede che il giocatore prema dei cuscinetti sensibili al peso. Tuttavia, la maggior parte dei videogiochi ritmici supportano anche dispositivi d'input più convenzionali, come i game pad.

Note 

Videogiochi d'azione
Videogiochi musicali